Asunción oder Asuncion steht für
 Asunción, die Hauptstadt von Paraguay

 Asuncion (Insel), eine Vulkaninsel in den Nördlichen Marianen
 Asunción (Vorname), weiblicher Vorname
 Provinz Asunción, eine Provinz in der Region Ancash in Peru
 Asuncion (Davao del Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Davao del Norte auf den Philippinen
 Asuncion (Schiff, 1895), Kombischiff der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Asunción (Morona Santiago), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Sucúa der ecuadorianischen Provinz Morona Santiago

Asuncion ist der Familienname folgender Personen:
 Al Asuncion (1929–2006), philippinischer Boxer
 Deograves Asuncion (* 1956), philippinischer Radrennfahrer
 Kennevic  Asuncion (* 1980), philippinischer Badmintonspieler
 Kennie Asuncion (* 1976), philippinische Badmintonspielerin

Asunción oder Asuncion ist Namensbestandteil von
 Gran Asunción, die Metropolregion um die Stadt Asunción in Paraguay
 Asunción Mita, eine Gemeinde im Verwaltungsbezirk Jutiapa in Guatemala
 La Nueva Guatemala de la Asunción, der offizielle Name von Guatemala-Stadt in Guatemala
 La Asunción, eine Stadt im Bundesstaat Nueva Esparta in Venezuela
 La Asunción (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Girón der ecuadorianischen Provinz Azuay
 La Asunción (Bolívar), Ortschaft und arroquia ruralim Kanton Chimbo der ecuadorianischen Provinz Bolívar
 La Asunción (Mendoza), Ort in Argentinien

Siehe auch: